Roxbury est un nom porté notamment par :

Toponyme

Roxbury, communauté de l'Île-du-Prince-Édouard.

Roxbury (Connecticut)
 Roxbury (Maine) 
 Roxbury (Boston), dans l'État du Massachusetts
 West Roxbury (Boston) était d'abord un quartier de Roxbury
 Roxbury (New Hampshire)
 Roxbury, quartier de la ville de New York, au cœur de l'arrondissement de Queens
 Roxbury (New Jersey)
 Roxbury (New York), État de New York, 
 Roxbury (Vermont)
 Roxbury (Wisconsin)

Voir aussi 
 Roxbury Russet, cultivar de pommier domestique.
 Une nuit au Roxbury, film américain de John Fortenberry (1998).